Tulasne se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Tulasne
 Louis René Tulasne